The Silent House est le titre de plusieurs films :
 The Silent House, film sorti en 1913
 The Silent House, film sorti en 1929
 The Silent House, film sorti en 2010
 Silent House, film sorti en 2012